Sons of the P è il terzo album in studio dei Digital Underground.

Tracce

Collegamenti esterni